Есипово — платформа Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги, расположена в поселке Есипово Терновского района Воронежской области. Одна из немногих платформ на ЮВЖД, где останавливаются не только пригородные поезда, но и поезда дальнего следования - изначально планировалась как станция.

Расписание движения

Поезда дальнего следования 
Большая часть поездов проезжает платформу без остановки. Остановку и минутную стоянку имеет лишь пассажирский поезд № 307 Москва (Павелецкий вокзал) - Балашов.

Пригородное сообщение 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Жердевский район
Железнодорожные станции и платформы Воронежской области